Източна Македония и Тракия () е административна област в североизточната част на Република Гърция. Административно включва македонските областни единици Драма и Кавала, както и тракийските Ксанти, Родопи и Еврос. Център на областта е град Гюмюрджина (Комотини). Тази административна единица почти съвпада с историкогеографската област Беломорие, която обхваща Беломорска Тракия и частта от Македония между Струма и Места.

От ноември 2016 година управител на административна област Източна Македония и Тракия е Христос Метиос.

Административно деление

Бележки